Tuqan (; auch Touqan, Tukan, Toukan) ist der Name folgender Personen:

 Ahmad Toukan (1903–1981), jordanischer Politiker; Premierminister
 Fawaz Tuqan (* 1940), palästinensisch-jordanischer Schriftsteller; Sohn von Ahmad Tuqan
 Ibrahim Touqan (1905–1941), palästinensischer Dichter; Bruder von Ahmad Tuqan
 Jafar Tuqan (1938–2014), palästinensisch-jordanischer Architekt; Sohn von Ibrahim Tuqan
 Chalid Tuqan (* 1954), jordanischer Politiker
 Fadwa Touqan (1917–2003), palästinensische Dichterin; Schwester von Ahmad Tuqan
 Michelle Toukan (* 1993), US-amerikanische Skeletonpilotin

Siehe auch:
 Alia al-Hussein von Jordanien (1948–1977), Königin; Tochter von Baha ad-Din Tuqan
 Tukan